Arabské slovo „al-Ittihád“ znamená v překladu „jednota“. Je to název řady organizací:
 Ittihad FC (Džidda) – saúdskoarabský fotbalový klub
 Al-Ittihad Club (Tripolis) – libyjský fotbalový klub
 Al-Ittihad Alexandrie – egyptský fotbalový klub
 Al-Ittihad SC Aleppo – syrský fotbalový klub
 Ittihad Kalba – fotbalový klub ze Spojených arabských emirátů
 Ittihad (noviny) – deník vydávaný ve Spojených arabských emirátech
 Etihad Airways – letecká společnost